Фалькин:
 Фалькин, Алексей Сергеевич (род. 1982) — российский серийный убийца и насильник.
 Фалькин, Сергей Александрович (род. 1955) — российский скульптор, камнерез, художник-график.